Het Embassy World Snooker Championship 1992 vond plaats van 18 april tot en met 4 mei 1992 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. John Parrott was de titelverdediger. Stephen Hendry won zijn tweede wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 150.000,-
 Finalist: £ 90.000,-
 Halvefinalist: £ 45.000,-
 Kwartfinalist: £ 22.500,-
 Laatste 16: £ 12.000,-
 Laatste 32: £ 6.500,-
 Hoogste break: £ 14.000,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Finale
Jimmy White kwam in de finale tegen Stephen Hendry met 12-6 en 14-8 in frames voor. Hendry won daarna tien frames op rij en daarmee het toernooi.

Century breaks
 147, 135, 134, 104, 101, 100 - Jimmy White
 134, 130, 128, 112, 105, 103 - Stephen Hendry
 134, 108, 108 - Peter Ebdon
 132, 117 - Neal Foulds
 132 - Mick Price
 129 - Nigel Bond
 114, 107 - Dene O'Kane
 114 - Dean Reynolds
 110 - Chris Small
 108 - Tony Knowles
 106 - Willie Thorne

Opvallendheden
 Stephen Hendry won zijn tweede wereldtitel door net als bij zijn eerste in 1990 in de finale Jimmy White te verslaan.
 Jimmy White verloor tijdens het World Snooker Championship 1992 voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de finale.
 Jimmy White maakte in 1992 de tweede maximumbreak ooit op een WK in het Crucible Theatre, negen jaar na Cliff Thorburns eerste op het WK 1983.
De 10-0 van John Parrott tegen Eddie Charlton was de enige whitewash op het WK in Sheffield ooit.
Onder andere Peter Ebdon, Nigel Bond en James Wattana debuteerden in 1992 op het World Snooker Championship.

1992
Sport in 1992